Синій кит — вид ссавців підряду китовидих.
 Синій кит (гра) — координована підліткова гра, поширена переважно в російськомовних соціальних мережах, кінцевим підсумком якої є доведення гравця до самогубства.
 Синій кит (серіал) — іранський телесеріал 2019 року.